Coupe de France sau Cupa Franței () este cea mai importantă competiție de cupă eliminatorie din fotbalul profesionist francez.

Câștigători și Finaliști

Rezultate
{| class="wikitable" border="1" style="margin:auto; font-size:95%;"
|-
!width="11%"; style="background-color:#0131B4; color:white;"|Perioada
!style="background-color:#0131B4; color:blue;"|

|-style="background:#dcdcdc;"
| align="center"| Cupa Franței  2020 - 2039
|

|-style="background:#dcdcdc;"
| align="center"| Cupa Franței  2000 - 2019
|

|-style="background:#dcdcdc;"
| align="center"| '''Cupa Franței  1980 - 1999
|<div style="height:140px; width:803px; overflow:auto; font-size:90%;">
<table style="width:780px">
      1998 
    
    2 - 1 
    
    1999 
    
    1 - 0 
    
  
      1996 
    
    2 - 1 
    
    1997
     ‡
    1 - 1 
    
  
      1994 
    
    3 - 0 
    
    1995
    
    1 - 0 
    
  
  
    1992 
    Finala anulată din cauza dezastrului de la Furiani</td>
    1993
    
    3 - 0 
    
  </tr>
      1990 
    
    2 - 1 
    
    1991
    
    1 - 0 
    
  
      1988 
     ‡
    1 - 1 
    
    1989
    
    4 - 3 
    
  
      1986
    
    2 - 1 
    
    1987 
    
    2 - 0 
    
  
      1984 
    
    2 - 0 
    
    1985
    
    1 - 0 
    
  
      1982  
     ‡
    2 - 2 
    
    1983
    
    3 - 2 
    
  
      1980 
    
    3 - 1 
    
    1981
    
    2 - 1 
    
  
</table>
</div>

|-style="background:#dcdcdc;"
| align="center"| Cupa Franței  1960 - 1979
|

|-style="background:#dcdcdc;"
| align="center"| Cupa Franței  1940 - 1959
|

|-style="background:#dcdcdc;"
| align="center"| Cupa Franței  1918 - 1939
|

|}
‡ Echipa a câștigat la penalty.

Consecutiv 
 Echipele care au jucat consecutiv trei sau mai multe finale.
{| class=class="wikitable" border="1"  style="text-align:center; margin:auto; font-size: 90%;" 
|-style="background-color:#0131B4; color:white;"
! Club Sportiv !! Consecutiv !! width="45" | Total
|-
|align="left"|  
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
|7
|-
|align="left"|  
| 1945, 1946, 1947, 1948, 1949
|5
|-
|align="left"|  
| 1921, 1922, 1923
|3
|}

 Alte cluburi 
 Echipele care au câștigat sau au pierdut o finală în Cupa Franței, dar care s-au desființat sau din alte motive, astăzi ele nu mai există''' în fotbalul francez.

Vezi și
Coupe de la Ligue
Trophée des Champions

Legături externe
 Official page on FFF site
 Coupe de France page on LFP site 
 Coupe de France Fixtures,Results and Detailed Statistics 
  League321.com - National cup results. 

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Franța